Алекса́ндр Голо́вкин: Головкин, Александр Анатольевич (род. 1966) — советский и российский хоккеистю
 Головкин, Александр Гаврилович (1689—1760) — посол в Пруссии, Франции и Голландии.
 Головкин, Александр Ильич (1913—1977) — советский футболист, тренер.
 Головкин, Александр Николаевич (1938—2001) — биолог, гидрохимик, доктор биологических наук.